Fjordlandkuifpinguïn
 Grote kuifpinguïn
 Snareskuifpinguïn